Цыбовка — название населённых пунктов на Украине:

 Цыбовка — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Цыбовка — село в Купянском районе Харьковской области.